Zierbach ist der Name folgender Orte:

 Zierbach (Zachenberg), Dorf bei Zachenberg, Landkreis Regen, Niederbayern

Zierbach ist der Name folgender Gewässer:

 Zierbach (Lassingbach), rechter Zufluss des Lassingbachs, Niederösterreich
 Zierbach (Url), linker Zufluss der Url, Niederösterreich
 Zierbach (Klausenbach), rechter Zufluss des Klausenbachs bei Gutau, Oberösterreich